Zevenbergen, littéralement sept montagnes en néerlandais, peut désigner :

Toponyme 
 Zevenbergen, village situé dans la commune néerlandaise de Moerdijk, dans la province du Brabant-Septentrional. Ne pas confondre avec Zevenbergschen Hoek, autre village de la même commune.

Patronyme 
 Barend Zevenbergen, DJ néerlandais, plus connu sous son pseudonyme de Na-Goyah.